Els primatomorfs (Primatomorpha) són una mirordre de mamífers basada en anàlisis de les seqüències genètiques moleculars i informació de la presència o absència de retrotransposons. Combina el clade dels dermòpters amb el dels primats.

Cladograma 
 ──Euarchontoglires
 ├──Euarchonta
 │ ├──Scandentia
 │ └──Primatomorpha
 │ ├──Dermoptera
 │ └──Primates
 │
 └──Glires
 ├──Lagomorpha
 └──Rodentia

Probablement se separaren del seu grup germà Scandentia fa entre 90 i 85 milions d'anys durant el Cretaci. Aquesta hipòtesi té el suport de l'evidència fòssil i molecular.

Enllaços externs 
 Jan Ole Kriegs, Guennadi Txurakov, Jerzy Jurka, Jürgen Brosius i Jürgen Schmitz (2007) Evolutionary history of 7SL RNA-derived SINEs in Supraprimates (PDF version )

 Ulfur Arnason, et al. Mammalian mitogenomic relationships and the root of the eutherian tree

 Murphy W. J., E. Eizirik, W. E. Johnson, Y. P. Zhang, O. A. Ryder, S. J. O'Brien, 2001. Molecular phylogenetics and the origins of placental mammals

Euarcontoglirs